Луммелунда — топоним в Швеции.
  
 Луммелунда — карстовая пещера, расположенная на территории одноимённого заповедника на острове Готланд к северу от Висбю.
 Луммелунда — один из почти ста заповедников на острове Готланд; открыт 20 марта 1989 года.
 Луммелунда — населённый пункт на острове Готланд.
 Луммелунда — административный район на острове Готланд, созданный 1 января 2016 года.